ppl se puede referir a:

 Pipil: Idioma de El Salvador (código ISO 639-3).

PPL puede referirse a:

 Parma Polyhedra Library: una biblioteca de software.
 Partido Patria Libre: partido político del Paraguay.
 Partido Progresista Liberal, partido político de España.
 Problema de programación lineal.
 Planificador Profesional Licenciado en Puerto Rico.
 Pepelu José Luis (Nombre propio).
 Licencia de piloto privado en inglés.
 Pay per lead http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_Internet
 La palabra inglesa people (en español «gente»),  slang de e internet
 PPL (La pandilla Punkeke Ladilla) ahora desde 2019  PPL nombre oficial de la banda de Rock desalineado Chiclayo - Perú 
Facebook.com/lapploficial